Найырал () — арбан в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва. Входит в состав городского поселения Туран.

Население 401 чел. (2010), 25 чел. (2014).

География 
Арбан находится в левобережье реки Туран напротив города Туран, в 60 км к северо-западу от республиканского центра города Кызыл.

 Уличная сеть

тер. Откормочная, ул. Заречная, ул. Комарова, ул. Площадь Победы, ул. Подстанция.
 Климат

Арбан, как и весь кожуун, приравнен к районам Крайнего Севера.

Население

Инфраструктура 
Детский сад, электроподстанция.

В 2016 году подключен к скоростному волоконно-оптическому интернету в рамках выполнения задач по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения России.

Транспорт 
Арбан связан двумя автомобильными мостами с городом Туран (через город проходит автодорога Р257 «Енисей»).

Ссылки 
 Найырал на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Пий-Хемского кожууна